Гиля́кский язы́к (также гиляки́, , گیلکی نیویشتن, Giləki) —  язык гиляков, относится к северо-западной группе иранских языков индоевропейской языковой семьи, распространён в провинции Гилян Ирана. Делится на 2 диалекта: рашти и горный гилякский («гиляши»).

Ближайшим родственником является мазендеранский язык (некоторые лингвисты рассматривают два указанных языка как диалекты одного и того же языка).

Примеры лексики

Примечания

Литература

Ссылки 

 Завьялова В. И. Фонетика гилянского и мазандеранского языков. Автореферат дис. на соискание учен. степени кандидата филол. наук / Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А. А. Жданова. Ленинград, 1954.
 Завьялова В. И. Новые сведения по фонетике иранских языков. Гилянский и мазандеранский языки // Труды Института языкознания АН СССР. Том 6. Москва, 1956. С. 92-112.

Языки Ирана
Каспийские языки